Hoffmann er et efternavn, som bæres af flere personer:

 Andreas Hoffmann dansk musiker og producer.
 Anette Hoffmann – dansk håndboldspiller og olympisk mester.
 E.T.A. Hoffmann – tysk forfatter, jurist, embedsmand, komponist, maler.
 Friedrich Hoffmann – tysk læge.
 Friedrich Eduard Hoffmann – tysk ingeniør og opfinder.
 Fritz Hoffmann – tysk gymnast.
 Gottfried Hoffmann – dansk militæringeniør og korttegner.
 Heinrich Hoffmann – tysk fotograf.
 Henrik Hoffmann-Hansen – dansk journalist.
 Jakob Hoffmann – dansk atlet.
 Jan Hoffmann – dansk målmand i fodbold.
 Joachim Hoffmann – tysk historiker.
 Johan Christopher Hoffmann – dansk officer.
 Johan Heinrich Hoffmann – dansk ingeniør, grundlægger af H. Hoffmann og Sønner A/S (i dag en del af Veidekke ASA)
 Johannes Hoffmann - dansk billedhugger.
 Josef Hoffmann – østrigsk arkitekt.
 Jules A. Hoffmann – luxembourgsk-fransk biolog, nobelprismodtager i medicin 2011.
 Karl Heinz Hoffmann – tysk jurist og chef for Gestapo i Danmark.
 Lally Hoffmann – dansk cand.mag., forfatter og journalist.
 Poul Hoffmann – dansk forfatter, cand.jur.
 Tristan Hoffman – hollandsk cykelrytter.

Tyske efternavne
Erhvervsmæssige efternavne